La Gamma Ethniki 2003-2004 è la 29ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2004-2005
 Ammesso allo spareggio promozione/retrocessione
      Retrocesse in Delta Ethniki 2004-2005

Spareggio promozione/retrocessione 
Play-off tra PAS Giannina (Beta Ethniki) e Ilisiakos per la promozione/retrocessione.

Ilisiakos viene promosso in Beta Ethniki. PAS Giannina retrocede in Gamma Ethniki.

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2003
Calcio nel 2004